Coletta – frazione di Farini in provincia di Piacenza
Coletta – ipocoristico di Nicoletta, nome proprio di persona femminile italiano

Persone
Coletta di Amendolea – poeta italiano
Coletta di Corbie – clarissa francese
Claudio Coletta – cardiologo e scrittore italiano
Cristina Coletta – calciatrice italiana
Damiano Coletta – politico e medico italiano
Gianluca Coletta – ex ciclista su strada italiano
Giuseppe Coletta – carabiniere italiano, Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili (Attentati di Nāṣiriya)
Lino Coletta – attore italiano 
Paolo Coletta – compositore, regista e commediografo italiano
Rocco Coletta – politico italiano
Sabino Coletta – calciatore argentino
Stefano Coletta – dirigente d'azienda italiana